Сен-Стай () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на схід від Парижа, 110 км на південний схід від Меца, 55 км на північний схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Стай на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Стай на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Стай на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Стай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Стай на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези